Сен-Тривье́-де-Курт () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн. Входит в состав округа Бурк-ан-Брес.

Код INSEE кантона — 0129. Всего в кантон Сен-Тривье-де-Курт входят 12 коммун, из них главной коммуной является Сен-Тривье-де-Курт.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 5 004 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сен-Тривье-де-Курт на карте Франции
 Население коммун департамента Эн на сайте INSEE

Кантоны департамента Эн